Syberia – góra (637 m) okalająca od strony zachodniej miejscowość Milówka w Beskidzie Śląskim. Po górze ciągną się zachowane do dziś okopy, transzeje oraz ruiny niemieckich fortyfikacji z lat 1944–1945.

Polskie szczyty Beskidu Śląskiego